Ženská čtyřhra Livesport Prague Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byl pár Češek Lucie Hradecká a Kristýna Plíšková, jehož členky nestartují společně. Plíšková dala přednost souběžně hranému turnaji v Lausanne. Spoluhráčkou Hradecké se stala krajanka Marie Bouzková, se kterou dokázala triumf obhájit.

Vítězem se stal třetí nasazený český pár Marie Bouzková a Lucie Hradecká, který ve finále zdolal slovensko-srbské turnajové jedničky Viktórii Kužmovou a Ninu Stojanovićovou po dvousetovém průběhu 7–6(7–3) a 6–4 . Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly při čtvrtém společném turnaji a třetí finálové účasti druhou společnou trofej, když navázaly na triumf z Viking Classic Birmingham. Bouzková na okruhu WTA Tour vybojovala druhý deblový titul a pro Hradeckou to bylo šestadvacáté takové turnajové vítězství a celkově třetí z Prague Open.

Nasazení párů 
  Viktória Kužmová /  Nina Stojanovićová (finále)
  Asia Muhammadová /  Storm Sandersová (semifinále)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  Conny Perrinová /  Rosalie van der Hoeková ''(čtvrtfinále, skreč)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
WTA Tour 2021
Tenis v Česku v roce 2021